Operatie Sonnenblume - aankomst van Duitse troepen in Noord-Afrika in 1940
 Offensief in West-Libië (2019) - offensief in de Tweede Libische Burgeroorlog